Grška abeceda ali alfabet (po prvih dveh črkah alfa in beta) je nabor črk, ki ga uporablja grška pisava. Grki so jo verjetno prevzeli od Feničanov že v 8. stoletju pr. n. št., pisava pa je vplivala tudi na razvoj latinice in cirilice.

Grške črke se danes precej uporabljajo tudi v znanosti na splošno in še posebno v matematiki.

Preglednica črk

Osnovne črke 

Grške črke in njihove izpeljanke so naslednje (z izgovarjavo v Mednarodnem fonetičnem naboru črk):

 Za podrobnosti glej članek Prečrkovanje grščine v slovenščino.

Zgoraj podana klasična izgovarjava je rekonstruirana izgovarjava atiškega dialekta v poznem 5. in zgodnjem 4. stoletju pr. n. št. Nekatere črke so se v predklasičnih časih in v neatiških dialektih izgovarjale drugače.

Številne črke

Opuščene črke 

Naslednje črke niso del standardne grške abecede, uporabljale pa so se v predklasičnih časih ali v nekaterih narečjih. Črke digama, kopa in sampi so se uporabljale tudi v grških številkah.

San se obravnava kot zgodnja različica sigme.

Kopa je označevala fonemsko varianto kape pred zadnjim samoglasnikom.

Sampi je označevala parni pipornik, ki se je pozneje v večini narečij razvil v  (najverjetneje ), v atiškem pa v  (najverjetneje ). O njeni natančna vrednost se veliko razpravlja; kot predlog se pogosto pojavlja .

Digama je iz alfabeta izginila zato, ker je zvok, ki ga je označevala, izginil iz jonskega in večine drugih narečij.

Vrstni red črk je enak kot v feničanskem ali hebrejskem naboru črk.

Izpeljani nabori črk 

Po grškem alfabetu so se zgledovali številni drugi nabori črk:
 latinica, kot druge stare pisave v Italiji prevzeta iz arhaične oblike grškega alfabeta, ki so jo proti koncu 8. stoletja pr. n. št. prek etruščine v Italijo prinesli grški kolonisti 
 gotica, ki so jo v 4. stoletju kot kombinacijo latinskih in grških črk razvili za zapise gotščine .
 glagolica, ki so jo od 9. stoletja dalje uporabljali za spise v starocerkveni slovanščini
 cirilica, ki je kmalu nadomestila glagolico

Grški alfabet imajo tudi za prednika armenskega nabora črk, ki je po drugi strani vplivala na nastanek in razvoj gruzinskega nabora črk.

Grški kodni nabori 

Za grščino se v Spletu uporabljajo različni kodni nabori, od katerih so številni opisani v RFC 1947 "Greek Character Encoding for Electronic Mail Messages".

Danes se predvsem uporabljata nabora ISO/IEC 8859-7 in unikod. ISO 8859-7 podpira le monotonalni pravopis; unikod podpira politonalni pravopis.

Grščina v Unikodu 

Unikod podpira politonalni pravopis dovolj dobro za običajno zvezno besedilo v starogrški in novogrški pisavi, podpira pa celo številne starinske oblike za epigrafiko. S kombiniranjem znakov podpira tudi grško filologijo, dialektologijo ter številne druge posebne zahteve. Ker pa večina današnjega programja za prikaz besedila kombiniranja znakov ne podpira dovolj dobro, se, čeprav lahko alfo s strešico in ostrivcem predstavimo kot U+03B1 U+0304 U+0301, to le redko prikaže pravilno: .

Za podrobno obravnavo težavnih grških oblik črk glej Greek Unicode Issues .

V unikodu obstajata dva glavna bloka grških znakov.
Prvi se imenuje »Grščina in koptščina« (U+0370 do U+03FF).
Ta temelji na ISO 8859-7 in za zapis nove grščine zadostuje.
Vsebuje tudi nekatere starinske črke in na grščini osnovane tehnične simbole.

Ta blok podpira tudi koptščino. V preteklosti so si številne koptske črke kodne točke delile s podobnimi grškimi črkami. Ker pa v številnih strokovnih delih najdemo obe pisavi, ki imata precej različno oblikovane črke, sta od različice unikoda 4.1 koptščina in grščina razdruženi. V bloku še naprej ostajajo koptske črke, ki nimajo grških ekvivalentov.

Politonalno grščino lahko zapisujemo bodisi s kombinatornimi diakritičnimi znaki ali z vnaprej sestavljenimi znaki v bloku »Razširjena grščina« (U+1F00 do U+1FFF).

Grščina in koptščina

Razširjena grščina (vnaprej sestavljena politonalna grščina)

Kombinatorni in brezčrkovni diakritični znaki 

Kombinatorni in razmikalni (brezčrkovni) diakritični znaki v zvezi z grščino so:

Druge rabe

Uporaba v drugih jezikih 
Poleg zgoraj naštetih hčerinskih naborov črk, ki so se kot prilagoditev grškega alfabeta razvijali dalje v samostojne nabore črk, so grški alfabet, ob različnih časih in na različnih mestih, uporabili za pisanje v drugih jezikih {{SFN |. Macrakis |1996 |p =} } Za nekatere od njih so bile uvedene dodatne črke.

V matematiki in znanosti 

Grški simboli se tradicionalno uporabljajo v matematiki, fiziki in drugih znanstvenih mejah. Številni simboli imajo tradicionalen pomen, tako na primer malo pisani epsilon (ε) za poljubno majhno pozitivno število, malo pisani pi (π) za odnos med obsegom kroga in njegovim premerom, veliko pisana (Σ) je znak za seštevanje, malo pisana sigma (σ) se uporablja za standardno deviacijo.

Astronomija 

Za označevanje svetlejših zvezd v oseminosemdesetih ozvezdjih se uporabljajo grške črke. V večini ozvezdij je najsvetlejša zvezda označena kot Alfa, naslednja kot Beta itd. Najsvetlejša zvezda v ozvezdju Kentaver je na primerv znana kot Alfa Kentavra (α Cen). Iz zgodovinskih razlogov pa se pri nekaterih od ozvezdij grške oznake ne začenjajo z Alfa.

Sklici

Zunanje povezave 

 http://www-mat.pfmb.uni-mb.si/dodatna_gradiva/zgodovina_matematike/gradivo/grske_crke.pdf
 https://web.archive.org/web/20050517134635/http://www.geocities.com/sfrenk2003/latex_04.html
 http://gimvic.org/projekti/timko/2003/2b/stevila/rupar/tabela.htm 
 U0370.pdf
 Vau/Digama
 Stigma
 Heta
 San
 Kopa
 Sampi
 Šo